Гаджибековы — семья азербайджанских музыкантов
 музыканты:
 Гаджибеков, Узеир Абдул-Гусейн оглы (1885—1948) — азербайджанский композитор, дирижёр, публицист, драматург и педагог, народный артист Азербайджанской ССР, народный артист СССР (1938), автор первой оперы на мусульманском востоке.
 Гаджибеков, Зульфугар Абдул-Гусейн оглы (1884—1950) — азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1943), один из основателей Азербайджанского театра музыкальной комедии; родной брат азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.
 Тагизаде-Гаджибеков, Ниязи Зульфугар оглы (1912—1984) — азербайджанский дирижёр и композитор, Народный артист СССР (1959), сын азербайджанского композитора Зульфугара Гаджибекова.
  (1913—1971) — советский азербайджанский дирижёр, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1960), сын композитора Зульфугара Гаджибекова.
 Гаджибеков, Солтан Исмаил оглы (1919—1974) — советский азербайджанский композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР (1973), двоюродный племянник композитора Узеира Гаджибекова.
 Гаджибеков, Исмаил Солтан оглы (1949—2006) — советский азербайджанский композитор, Заслуженный деятель искусств Азербайджана (2000), сын Солтана Гаджибекова.
 другие родственники:
 Гаджибеков, Джейхун Абдул-Гусейн оглы (1891—1962) — азербайджанский дипломат, публицист и общественный деятель, родной брат азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.
  (1895—1953) — советский азербайджанский журналист, родной племянник азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.

 Генеалогия 

 Источники 
 БРЭ

Музыкальные династии